Ottomana – tipo particolare di divano
 Lingua turca ottomana – variante della lingua turca
 Porta ottomana o Sublime porta – espressione che indicava il governo dell'Impero ottomano
 '''Dinastia ottomana – dinastia

Pagine correlate 
 Ottomano
 Architettura ottomana
 Dinastia ottomana